Evros (rivier), een rivier in Griekenland, Bulgarije en Turkije
Evros (periferie-district); in het uiterste noordoosten van Griekenland